«Летнее платье» () — короткометражный фильм Франсуа Озона. Фильм был снят в 1996 году во Франции и длится 15 минут.

Сюжет 
Юноша проводит отпуск у моря со своим парнем-любовником. Поссорившись с ним, он едет на велосипеде на пляж, где купается нагишом. Пока он дремлет на песке, к нему подходит девушка и предлагает заняться любовью в роще. Когда парень возвращается на пляж, выясняется, что его одежду украли. Он вынужден возвращаться домой к возлюбленному в платье, которое ему одолжила девушка.

Кинонаграды 
 МКФ в Локарно — приз «Леопард Завтрашнего дня»
 МКФ в Пантэне — приз зрительских симпатий
 МКФ в Мамере, Гренобле, Женеве, Бресте, Дублине
 В 1997 году фильм «Летнее платье» номинировался на премию «Сезар» как лучший короткометражный фильм.

Музыка 
В начале и конце фильма звучит переведённый на французский язык шлягер Сонни Bang-Bang (1968) в исполнении певицы по имени Шейла (Sheila).

Фильмы-драмы Франции
Фильмы Франсуа Озона
Короткометражные фильмы Франции
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Фильмы на тематику бисексуальности
Фильмы Франции 1996 года
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Короткометражные фильмы 1950-х годов